Les Championnats d'Europe de tennis de table 2021 ont lieu du  au  à Cluj-Napoca en Roumanie. Seuls les tableaux par équipes sont disputés, en alternance une année sur deux avec les championnats d'Europe individuels.

Médaillés

Résultats messieurs par équipes

Résultats dames par équipes

Notes et références

Liens externes 
  Site du tournoi sur le site de l'ETTU.

2021
Sport en septembre 2021
Sport en octobre 2021
Tennis de table en 2021
Tennis de table en Roumanie
Tennis de table
Championnat d'Europe en Roumanie
Sport à Cluj-Napoca